Elisabeth av Bayern kan syfta på:

 Elisabeth av Bayern (1227–1273), dotter till Otto II av Bayern, gift med Konrad IV, tysk kung
 Elisabeth av Bayern (1258–1314), dotter till Henrik XIII av Bayern
 Elisabeth av Bayern (1306–1334), dotter till Stefan I av Bayern, gift med Otto av Österrike
 Elisabeth av Bayern (1329–1402), dotter till Ludvig IV av Bayern, gift med Ulrik av Württemberg
 Elisabeth av Bayern (1361–1382), dotter till Fredrik av Bayern, gift med Marco Visconti
 Elisabeth av Bayern (1370–1435), dotter till Stefan III av Bayern, gift med Karl VI av Frankrike
 Elisabeth av Bayern (1383–1442), dotter till Fredrik av Bayern, gift med Fredrik I av Brandenburg
 Elisabeth av Bayern (1406–1468), dotter till Ernst av Bayern, gift med Adolf VII av Jülich-Berg
 Elisabeth av Bayern (1419–1451), dotter till Henrik XVI av Bayern, gift med Ulrik V av Württemberg
 Elisabeth av Bayern (1443–1484), dotter till Albrekt III av Bayern, gift med Ernst av Sachsen
 Elisabeth av Bayern (1478–1504), dotter till Georg av Bayern, gift med Ruprecht av Pfalz
 Elisabeth Ludovika av Bayern (1801–1873), dotter till Maximilian I av Bayern, gift med Fredrik Vilhelm IV av Preussen
 Elisabeth av Bayern (1837–1898), dotter till Maximilian av Bayern, gift med Frans Josef I av Österrike
 Elisabeth av Bayern (1876–1965), dotter till Karl Theodor av Bayern, gift med Albert I av Belgien